Il singolare del torneo di tennis Fischer Grand Prix 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Wojciech Fibak che ha battuto in finale 6–7, 6–3, 6–4, 2–6, 6–1 Raúl Ramírez.

Teste di serie

 n/a
  Raúl Ramírez (finale)
  Arthur Ashe (quarti di finale)
  Brian Gottfried (quarti di finale)

 Wojciech Fibak (campione) 
 Vitas Gerulaitis (quarti di finale) 
 Onny Parun (secondo turno) 
 Cliff Richey (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Fischer Grand Prix 1976